Onderdistrict in Indonesië
 Todanan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Todanan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java